Lewis (eiland) (Schots-Gaelisch: Leòdhas), (deel)eiland in de Hebriden
 Lewis (motorfiets), Australisch historisch motorfietsmerk
 Lewis (televisieserie), detectiveserie met Kevin Whately in de hoofdrol 
 Lewis M.20, machinegeweer uit de Eerste Wereldoorlog
 Lewis (Iowa)
 Lewis (Kansas)
 Lewistheorie, scheikundetheorie om de bindingen in moleculen weer te geven
 Als synoniem voor Loufton, zoon van een vrijmetselaar die ook vrijmetselaar is

Personen:
 Adrian Lewis, Engels darter
 Berget Lewis, Nederlands zangeres
 Bernard Lewis, Brits-Amerikaans historicus
 Carl Lewis, Amerikaans atleet
 Clarence Irving Lewis, Amerikaans filosoof
 Clyde Lewis, Australisch zwemmer
 C.S. Lewis, Brits schrijver
 David Kellogg Lewis, Amerikaans filosoof
 Edward B. Lewis, Amerikaans geneticus en Nobelprijswinnaar
 Geoffrey Lewis, Amerikaans acteur en regisseur
 Gilbert Lewis (acteur), Amerikaans acteur
 Gilbert Lewis (scheikundige), Amerikaans scheikundige, naar wie de lewistheorie is vernoemd
 Gwilym Lewis, Brits botanicus
 Jerry Lewis, Amerikaans filmkomiek, regisseur en producent
 Jerry Lee Lewis, Amerikaans rock-'n-rollzanger en pianist
 Juliette Lewis, Amerikaans actrice
 Lennox Lewis, Brits bokser
 Leona Lewis, Engels zangeres
 Leonard Mark Lewis, Brits-Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent en pianist
 Malcolm Lewis, Amerikaans componist en muziekpedagoog
 Meriwether Lewis, Amerikaans ontdekkingsreiziger
 Robbie Lewis, een rol van  Kevin Whately 
 Sinclair Lewis, Amerikaans schrijver en Nobelprijswinnaar
 Stephen Lewis (acteur), Brits acteur
 Stephen Lewis (politicus), Canadees politicus en diplomaat
 Walter Lewis (1852), Amerikaans componist, dirigent, arrangeur en muzikant
 Walter Lewis (1866), Amerikaans componist, dirigent, organist en zanger
William Lewis, Engelse schaker en auteur.

Schotse achternaam